Nazwisko to nosili lub noszą:

 Janusz Kotliński (1932-2005) – lekkoatleta płotkarz
 Janusz Kotliński (ur. 1946) – kolarz torowy